Ћићихар (齐齐哈尔) град је Кини у покрајини Хејлунгђанг. Према процени из 2009. у граду је живело 914.346 становника.

Географија

Клима

Становништво 
Према процени, у граду је 2009. живело 914.346 становника.

Референце

Спољашње везе 

Градови у Кини
Википројект географија/Насеља у Кини